Principal est un adjectif et un substantif qui fait référence à :

Adjectif 
L'adjectif principal qualifie un objet physique doté de propriétés remarquables : 
 en mécanique, l'axe principal de symétrie ou l'axe principal d'inertie ;
 en optique, les plans ou points principaux, le plan de section principal ;
 en spectroscopie, une série principale ou série spectrale principale.

Substantif 
 en France, le principal ou la principale est le chef d'établissement dans un collège public. Il est secondé par le principal adjoint ou la principale adjointe ;
 au Canada et au Royaume-Uni, le principal est un des membres de la direction d'une université ou d'un collège universitaire, qui peut avoir aussi le titre de vice-chancelier ;
 en finance, le principal est le montant du capital prêté, pour une dette (voir aussi emprunt (finance)) ;
 en musique, les principaux sont une famille de jeux d'orgue appartenant à la catégorie des jeux de fond ou « fond d'orgue ».

Sociétés 
Le terme anglais principal figure dans des noms de sociétés anglo-saxonnes :
 Principal Financial, groupe financier américain.

Toponymes 
Lac du Principal, un plan d'eau tributaire du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.